Osoby o tym nazwisku:
 Nathalie Thill – luksemburska lekkoatletka i piłkarka
 Sébastien Thill – luksemburski piłkarz